

Astronomia 
2322 Kitt Peak, asteroide della fascia principale

Geografia 
 Monte Kitt Peak, cima della catena montuosa dei monti Quinlan
 Kitt, comunità non incorporata dell'Indiana

Persone 
 Captain Kitt, militare irlandese
 A J Kitt, sciatore alpino statunitense
 Bruno Kitt, ufficiale delle SS e fisico tedesco
 Camille e Kennerly Kitt, attrici e arpiste statunitensi gemelle
 David Kitt, musicista irlandese
 Eartha Kitt, attrice, cantante e cabarettista statunitense
 Michael F. Kitt, politico irlandese
 Michael P. Kitt, politico irlandese
 Sandra Kitt, scrittrice statunitense
 Theo Kitt, bobbista tedesco
 Tom Kitt, politico irlandese
 Tom Kitt, compositore statunitense

Televisione 
 KITT, automobile immaginaria della serie televisiva Supercar